Selinger:
 Shelomo Selinger, un sculpteur et dessinateur franco-israélien (1928 -).
 Greg Selinger, un homme politique manitobain (1951 -).